Кешм () — один из 11 шахрестанов (областей) иранской провинции Хормозган. Административный центр — город Кешм.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Шахаб (بخش شهاب)
 Ормуз (بخش هرمز)
Население области на 2006 год оставляло 103 881 человек.

Населённые пункты 
Десять крупнейших населённых пунктов шахрестана:

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Хормозгана